Tinti ist der Familienname folgender Personen:

 Elio Tinti (* 1936), italienischer Priester und Bischof von Carpi
 Friedrich Tinti (1888–1948), niederösterreichischer Landtagsabgeordneter
 Gabriele Tinti (1932–1991), italienischer Schauspieler
 Gabriele Tinti (Dichter) (* 1979), italienischer Dichter und Schriftsteller
 Karl August Tinti (1876–1933), deutscher Maler und Architekt 
 Karl Heinrich Tinti (1919–2013), österreichischer Montanist, Schriftsteller und Schauspieler
 Karl Valentin von Tinti (1801–1852), österreichischer Gutsbesitzer
 Karl Wilhelm von Tinti (1829–1884), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker